classement par ordre alphabétique
 Alessandro Mattei (1744-1820), cardinal italien ;
 Antoine Mattei (1917-1981), officier de la Légion étrangère ;
 Mattei Combot (2003-…) Joueur de football a l’AC Ajaccio.
 Antoine Mattei (1832-1894), dit le commandant Mattei, officier, et explorateur français au Bas-Niger en Afrique de l'Ouest au  siècle.
 Bruno Mattei (1931-2007), réalisateur italien ;
 Davide Mattei (2001-), dit Tha Supreme, chanteur, rappeur et producteur de musique italien ;
 Enrico Mattei (1906-1962), personnalité du monde des affaires italien ;
 Gaspare Mattei (1598-1650), cardinal italien ;
 Girolamo Mattei (1547-1603), cardinal italien ; Ciriaco Mattei et Asdrubale Mattei, collectionneurs d'art et frères du précédent ;
 Janet Akyüz Mattei (1943-2004), astronome turco-américaine ;
 Jean-Charles Mattei (1982-), patineur français ;
 
 Jean-Paul Mattei (1954-), homme politique français ;
 Lorenzo Girolamo Mattei (1748-1833), cardinal italien ;
 Loreto Mattei (1622-1705), poète italien ;
 Louis Napoleon Mattei (1849-1907), Entrepreneur et homme politique Français  ;
 Louis Octave Mattei (1877-19??), graveur français ;
 Luigi Mattei (1702-1758), cardinal italien ;
 Mario Mattei (1792-1870), cardinal italien ;
 Olivier Laban-Mattei (1977-), photojournaliste, photographe documentaire et réalisateur français ;
 Orazio Mattei (1621-1688), cardinal italien ;
 Pasquale Mattei (1813-1879), peintre, dessinateur, poète et biographe italien ;
 Peter Mattei (né en 1965), chanteur d'opéra suédois ;
 Pierre-Olivier Mattei, acteur et scénariste français ;
 Raoul Mattei (1890-1970), personnalité marseillaise ;
 Raoul-Louis Mattei (1921 -2004), fondateur d'Europcar ;
 Roberta Mattei (1983-), actrice italienne ;
 Roberto de Mattei (1948), historien et universitaire italien ;
 Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei (1811-1883), cardinal italien ;
 Stanislao Mattei (1750-1825), compositeur et pédagogue italien.

Architecture 
 Moulin Mattéi, ancien moulin à vent situé sur la commune française d'Ersa en Haute-Corse ;
 Palais Mattei Caetani, palais de Rome situé dans le rione Sant'Angelo ;
 Palais Mattei di Giove, palais de Rome situé dans le rione Sant'Angelo.

Autres 
 (11695) Mattei, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ; 
Mattei Apéritif à base de quinquina : créé en 1872 par Louis Napoleon Mattei.
 L'Affaire Mattei (titre original : Il Caso Mattei), film italien réalisé par Francesco Rosi, sorti en 1972.
 Léo Matteï, Brigade des mineurs, Série policière avec Jean-Luc Reichmann.

Liens externes